Wahlkreis 128 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 128
 Landtagswahlkreis 128